Seelinie ist der Name folgender Bahn- und Buslinien:
 Seelinie (Bahnstrecke), eine Bahnstrecke am Schweizer Bodenseeufer
 Buslinie Friedrichshafen–Überlingen der DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee am deutschen Bodenseeufer
 Buslinie 181 der Essener Verkehrs-AG am Baldeneysee in Nordrhein-Westfalen

See-Linie ist der Name folgender Buslinien:
 Postauto­linie Stans–Seelisberg am Vierwaldstättersee in der Schweiz 

Seelinie bezeichnet die Uferlinie, die Grenze zwischen dem Bett eines Gewässers und den Ufergrundstücken